Пуэ́рто-Ри́ко (, «богатый порт») может означать:

 Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство на острове в Карибском море.
 Пуэрто-Рико — остров из группы Больших Антильских островов, на котором расположено государство Пуэрто-Рико.
 Пуэрто-Рико — океанический жёлоб, расположенный на границе Карибского моря и Атлантического океана.
 Пуэрто-Рико — изначальное название города Сан-Хуан, столицы Пуэрто-Рико.
  — город-курорт на юго-западном побережье острова Гран-Канария, Канарские Острова.
  — город, административный центр департамента Либерадор-Хенераль-Сан-Мартин в провинции Мисьонес, Аргентина.
  — город в департаменте Какета, Колумбия.
  — город в департаменте Мета, Колумбия.
 Пуэрто-Рико — посёлок в муниципалитете Альтамирано, в штате Чьяпас, Мексика.
 «Пуэрто-Рико» — настольная игра немецкого стиля.

См. также 
 Порту-Рику